Годли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Годли, Адам (род. 1964) — британский актёр.
 Годли, Александр (1867—1957) — британский военачальник, генерал, губернатор Гибралтара.
 Годли, Джон Роберт (1814—1861) — ирландский политик, юрист, писатель, администратор, колонизатор, государственный служащий.
 Годли, Эмили (род. 1989) — британская тяжелоатлетка.